Ken puede hacer referencia a:
 Ken (cantante), cantante y actor surcoreano, miembro de VIXX.
 Ken (unidad de longitud), unidad de longitud antiguamente utilizada en Japón.
 Ken, uno de los ocho trigramas del I Ching.
 Ken Prefecturas de Japón, término japonés para designar una prefectura japonesa.
 Ken, Sable en japonés.
  Ken Carson, más conocido como Ken, nombre del muñeco que es novio de la muñeca Barbie. 
 Ken Kitamura (n. 1968), músico japonés conocido profesionalmente como ken.
 Ken Masters, más conocido como Ken, luchador ficticio de la serie de videojuegos de lucha Street Fighter.
 Río Ken, un río de la India.